Jean-Roger Caussimon (1918-1985) acteur, auteur-compositeur-interprète français.
 Sa fille Céline Caussimon (née en 1960) également actrice et auteur-compositeur-interprète.
Patronyme français